Der Kanton Sannois war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Argenteuil, im Département Val-d’Oise und in der Region Île-de-France. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2011 bis 2015 Marie-Evelyne Christin (UMP).

Der Kanton war identisch mit der Gemeinde Sannois.

Bevölkerungsentwicklung 

Sannois
Aufgelöst 2015
Sannois